Frank Richardson (?-1913) – attore del cinema muto
Frank Richardson (1898-1962) – regista
Frank Richardson – atleta statunitense
Frank Richardson – nuotatore nicaraguense